

Astronomia
 9135 Lacaille – asteroide della fascia principale

Persone
 Nicolas Louis de Lacaille – astronomo francese del XVIII secolo